

Biologia 
Donna – la femmina adulta dell'essere umano

Geografia 
 Dønna – comune del Nordland (Norvegia)
 Donna – città della Contea di Hidalgo, Texas (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Donna – singolo del Quartetto Cetra. Anno 1958, etichetta Cetra, autori Kramer, Giovannini, Garinei
 Donna – singolo di Ritchie Valens del 1958
 Donna – singolo dei 10cc del 1972
 Donna – album di Gilda Giuliani del 1976
 Balla/Donna – singolo di Umberto Balsamo del 1979
 Donna – singolo di Mia Martini del 1989
 Donna – album di Marina Rei del 1997

Altro 
 Donna – romanzo di Magdeleine Marx-Paz del 1919
 Donna – serie televisiva italiana del 1996
 Donna – cratere meteoritico della Luna
 Donna – pezzo degli scacchi chiamato impropriamente regina
 Donna – nome proprio femminile inglese
 Donna – appellativo onorifico
 Donna – in Italia, titolo di nobiltà riferito alle figlie di Principe (dei Principi) o di Duca (dei Duchi), oppure alle figlie dei discendenti di principi o dei discendenti di duchi in linea maschile

Pagine correlate 
Donne